Troutville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Troutville (Pennsylvania)
Troutville (Virginia)